Okan ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „verständnisvoll“, der seltener auch als Familienname vorkommt.

Varianten 
Okanalp
Okanay
Okandan
Okaner
Okkan 
Okhan

Namensträger

Vorname 

 Okan Alkan (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Okan Aydın (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Okan Bayülgen (* 1964), türkischer Schauspieler und Moderator
 Okan Buruk (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Okan Deniz (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Okan Derici (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Okan Ersan (* 1972), zypriotisch-türkischer Jazz-Gitarrist und Komponist
 Okan Koç (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Okan Murat Öztürk (* 1967), türkischer Musiker
 Okan Salmaz (* 1992), türkischer Fußballer
 Okan Patirer (* 1979), türkischer Schauspieler
 Okan Yılmaz (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Okan Yıldız (* 1991), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Onur Okan (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Orhan Okan (* 1969), deutscher Schauspieler
 Tanju Okan (1938–1996), türkischer Sänger und Schauspieler

Weblinks 
 sevde.de

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname